Lucilia är ett släkte av tvåvingar. Lucilia ingår i familjen spyflugor.

Dottertaxa till Lucilia, i alfabetisk ordning 

 Lucilia adisoemartoi
 Lucilia aestuans
 Lucilia affinis
 Lucilia agilis
 Lucilia amoena
 Lucilia ampullacea
 Lucilia andrewsi
 Lucilia angustifrons
 Lucilia angustifrontata
 Lucilia appendicifera
 Lucilia ardens
 Lucilia arrogans
 Lucilia arvensis
 Lucilia aurata
 Lucilia aureovultu
 Lucilia azurea
 Lucilia bazini
 Lucilia benigna
 Lucilia bicolor
 Lucilia bismarckensis
 Lucilia blanda
 Lucilia bufonivora
 Lucilia caerulea
 Lucilia caeruleiviridis
 Lucilia caerulescens
 Lucilia caesar
 Lucilia caesarina
 Lucilia caesarion
 Lucilia caesia
 Lucilia calidula
 Lucilia calviceps
 Lucilia campestris
 Lucilia carbunculus
 Lucilia chini
 Lucilia chrysella
 Lucilia chrysigastris
 Lucilia chrysis
 Lucilia cinctella
 Lucilia cluvia
 Lucilia coccinea
 Lucilia coelestis
 Lucilia coeruleiviridis
 Lucilia cognata
 Lucilia consobrins
 Lucilia cornicina
 Lucilia corusca
 Lucilia cuprea
 Lucilia cuprina
 Lucilia cyanea
 Lucilia cyanella
 Lucilia cylindrica
 Lucilia deceptor
 Lucilia decora
 Lucilia delicatula
 Lucilia deses
 Lucilia diffusa
 Lucilia dimidiata
 Lucilia discolor
 Lucilia diversa
 Lucilia dives
 Lucilia docilis
 Lucilia dolosa
 Lucilia dorsalis
 Lucilia dulcis
 Lucilia elegans
 Lucilia elongata
 Lucilia erythraea
 Lucilia exilis
 Lucilia eximia
 Lucilia facialis
 Lucilia fastuosa
 Lucilia fausta
 Lucilia favilla
 Lucilia fayeae
 Lucilia fervida
 Lucilia flagrans
 Lucilia flamma
 Lucilia flammea
 Lucilia flammula
 Lucilia flavipalpis
 Lucilia floralis
 Lucilia foetida
 Lucilia fulgens
 Lucilia fulges
 Lucilia fulgida
 Lucilia fulvicornis
 Lucilia fulvifrons
 Lucilia fulvipes
 Lucilia fumicosta
 Lucilia fuscipalpis
 Lucilia gemma
 Lucilia gemula
 Lucilia glabrata
 Lucilia graphita
 Lucilia gratiosa
 Lucilia gressitti
 Lucilia hainanensis
 Lucilia hilaris
 Lucilia hirsutula
 Lucilia hyacinthina
 Lucilia ignea
 Lucilia ignita
 Lucilia illustris
 Lucilia impatiens
 Lucilia incisuralis
 Lucilia inclyta
 Lucilia infernalis
 Lucilia ingenua
 Lucilia insignis
 Lucilia insignita
 Lucilia iris
 Lucilia japuhybensis
 Lucilia juvensis
 Lucilia labialis
 Lucilia laetatoria
 Lucilia laevis
 Lucilia lenis
 Lucilia lepida
 Lucilia libera
 Lucilia limbata
 Lucilia limpidpennis
 Lucilia littoralis
 Lucilia locuples
 Lucilia lucigerens
 Lucilia luteicornis
 Lucilia magnicornis
 Lucilia magnifica
 Lucilia maialis
 Lucilia marginalis
 Lucilia marginata
 Lucilia meigenii
 Lucilia metallica
 Lucilia mexicana
 Lucilia micans
 Lucilia mirifica
 Lucilia modesta
 Lucilia modica
 Lucilia nigriceps
 Lucilia nigrifrons
 Lucilia nigrocoerulea
 Lucilia nitida
 Lucilia nitidula
 Lucilia notata
 Lucilia nuptialis
 Lucilia obscurella
 Lucilia obscuripalpis
 Lucilia ovatrix
 Lucilia pallescens
 Lucilia pallipes
 Lucilia papuensis
 Lucilia pauperata
 Lucilia peruviana
 Lucilia pilosa
 Lucilia pilosiventris
 Lucilia pionia
 Lucilia polita
 Lucilia porphyrina
 Lucilia praestans
 Lucilia prasina
 Lucilia pratensis
 Lucilia pretiosa
 Lucilia princeps
 Lucilia problematica
 Lucilia prompta
 Lucilia propinqua
 Lucilia pruinosa
 Lucilia pubescens
 Lucilia pulchella
 Lucilia pumicea
 Lucilia purpurascens
 Lucilia purpurea
 Lucilia purpurescens
 Lucilia pyrochroa
 Lucilia pyrois
 Lucilia pyropus
 Lucilia quieta
 Lucilia regalis
 Lucilia retroversa
 Lucilia rica
 Lucilia richardsi
 Lucilia rostrellum
 Lucilia rubicornis
 Lucilia rubrella
 Lucilia ruficeps
 Lucilia rutila
 Lucilia salazarae
 Lucilia sapphirea
 Lucilia scintilla
 Lucilia scutellaris
 Lucilia sericata
 Lucilia setosa
 Lucilia shansiensis
 Lucilia shenyangensis
 Lucilia silvarum
 Lucilia sinensis
 Lucilia snyderi
 Lucilia socialis
 Lucilia solers
 Lucilia soror
 Lucilia spectabilis
 Lucilia subtilis
 Lucilia sumptuosa
 Lucilia taiwanica
 Lucilia taiyanensis
 Lucilia tenera
 Lucilia teres
 Lucilia thatuna
 Lucilia thoracica
 Lucilia tomentosa
 Lucilia umbrosa
 Lucilia urens
 Lucilia vaga
 Lucilia valida
 Lucilia varipalpis
 Lucilia venusta
 Lucilia vernalis
 Lucilia viatrix
 Lucilia vicina
 Lucilia violacea
 Lucilia violacina
 Lucilia virgo
 Lucilia viridana
 Lucilia viridis
 Lucilia viridula
 Lucilia viridulans
 Lucilia viva

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spyflugor
Lucilia